Массо — фамилия. Известные носители:

 Массо, Альфред (1847—1940) — бельгийский виолончелист и музыкальный педагог.
 Массо, Бруно (род. 1989) — немецкий, ранее французский фигурист, выступающий в парном катании.
 Массо, Лука (род. 1994) — аргентинский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 2016 года.
 Массо, Мишель (род. 1960) — бельгийский джазовый тубист и тромбонист.
 Массо, Фермин (1766—1849) — швейцарский художник-портретист.
 Анри де Массо, граф Голуэй (1648—1720) — английский военачальник французского происхождения.